Spadaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Spadaro (* 1966), italienischer römisch-katholischer Theologe aus dem Jesuitenorden
 Carlos Spadaro (1902–1985), argentinischer Fußballspieler
 Micco Spadaro (1609/1610–1675), italienischer Maler
 Odoardo Spadaro (1893–1965), italienischer Liedermacher und Schauspieler
 Peppino Spadaro (1898–1950), italienischer Schauspieler
 Romano Spadaro (* 1948), Schweizer Manager und ehemaliger Sportfunktionär
 Umberto Spadaro (1904–1981), italienischer Schauspieler